Ла Карпа има више значења:

 Ла Карпа (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Карпа (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Карпа (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карпа (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Карпа (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику